Stawy w Polsce:
 Staw Wspólny – staw w woj. śląskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie Kobiór
 Staw Wspólny – staw w woj. świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Stopnica

Przypisy